Csillik ist der Familienname folgender Personen:

 Bertalan Csillik (1927–2012), ungarischer Anatom und Neurowissenschaftler
 Elizabeth Knyihár-Csillik (* 1940), ungarische Neurowissenschaftlerin
 Margit Csillik (1914–2007), ungarische Turnerin